

Carriera 
Fu scelto dagli Yakult Swallows al 1º giro nel Draft della Nippon Professional Baseball nel 1991.
Dopo una prima parentesi con i Swallows, ha giocato in Major League Baseball con i Los Angeles Dodgers.
Attualmente sta giocando come lanciatore partente con i Saitama Seibu Lions dal 2008.

Statistiche

Grassetto: Migliore Stagione della League

Altri progetti

Collegamenti esterni